Ма́гнус () — власна назва.

Персоналії

Ім'я 
Ма́гнус (, «великий») — чоловіче особове імя. Походить з латинської мови. Поширене у країнах Європи.

Монарші особи 

 Норвегія
 Магнус I Добрий — король Норвегії (1035—1047) Данії (1042—1047).
 Магнус II — король Норвегії (1066—1069).
 Магнус III — король Норвегії (1093—1103).
 Магнус IV — король Норвегії (1130—1135).
 Магнус V — король Норвегії (1161—1184).
 Магнус VI — король Норвегії (1263—1280).
 Магнус VII — король Норвегії (1319—1355).

 Швеція
 Магнус I — король Швеції (1126—1130).
 Магнус II — король Швеції (1160—1161).
 Магнус III — король Швеції (1275—1290).
 Магнус IV — король Швеції (1319—1364).

 Лівонія
 Магнус Данський — данський принц, король Лівонії (1570—1577), курляндський єпископ (1560—1583).

Магнус I 
 Магнус I — король Норвегії (1035—1047) Данії (1042—1047).
 Магнус I — король Швеції (1126—1130).
 Магнус I — король Лівонії (1570—1577), курляндський єпископ (1560—1583).
 Магнус І — брунсвіцько-люнебурзький герцог (1318—1369).
 Магнус I — саксонсько-лауенбурзький герцог (1507—1543).

Магнус II 
 Магнус II — король Норвегії (1066—1069).
 Магнус II — король Швеції (1160—1161).
 Магнус ІІ — брунсвіцько-люнебурзький герцог (1369—1373).

Магнус III 
 Магнус III — король Норвегії (1093—1103).
 Магнус III — король Швеції (1275—1290).

Магнус IV 
 Магнус IV — король Норвегії (1130—1135).
 Магнус IV — король Швеції (1319—1364).

Магнус V 
Магнус V — король Норвегії (1161—1184).

Магнус VI 
 Магнус VI — король Норвегії (1263—1280).

Магнус VII 
 Магнус VII — король Норвегії (1319—1355).

Інші 
 Магнус Норман
 Магнус Чільстедт
 Магнус Карлсен
 Магнус Моан
 Олаф Магнус
 Магнус Ерлінгмарк

Прізвисько 
Ма́гнус (, «великий») — римське прізвисько.
 Гней Помпей Великий
 Магн Максим
 Альберт Великий

Прізвище 
Ма́гнус (, «великий») — прізвище.
 Генріх Густав Магнус